Lijst van trainers van ADO Den Haag (mannen)
 Lijst van trainers van ADO Den Haag (vrouwen)